Павликовский — польская фамилия. Известные носители:

 Павликовский, Адам (1925—1976) — польский киноактёр, журналист, киновед, музыковед, композитор и музыкант.
 
 Павликовский, Павел (род. 1957) — польский кинорежиссёр, работающий в Великобритании.
 Павликовский, Тадеуш (1862—1915) — польский режиссёр и театральный деятель
 Павликовский, Юзеф (1767—1828) — польский публицист, политический деятель.

Павликовская:
 Павликовская-Ясножевская, Мария (1893—1945) — польская поэтесса.